PIK3R1 () — білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 5-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 724 амінокислот, а молекулярна маса — 83 598.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як взаємодія хазяїн-вірус, відповідь на стрес, транспорт, транспорт білків, поліморфізм, ацетилювання, альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Некатегоризовані білки